Оррі-ла-Віль (фр. Orry-la-Ville) — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. 
 Роберт Оррі, Роберт Кіт Оррі (англ. Robert Keith Horry, нар. 25 серпня 1970, Гарфорд, США) — колишній американський професійний баскетболіст.